Сучко́в (Сучко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Сучков, Альберт Фёдорович (1939—1996) — советский физик.
 Сучков, Анатолий Андреевич (1934—2021) — советский футболист и тренер.
 Сучков, Антон Алексеевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 
 Сучков, Валерий Львович (род. 1955) — советский пловец в ластах.
 Сучков, Василий Игнатьевич (1924—1996) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Сучков, Виктор Андреевич (1932—2012) — советский физик, лауреат Ленинской премии.
 Сучков, Владимир Сергеевич (1925—2008) — советский футболист, тренер.
 Сучков, Геннадий Александрович (1947—2013) — российский адмирал, командующий Тихоокеанским и Северным флотами ВМФ России.
 Сучков, Григорий Сергеевич (1917—1979) — советский марафонец.
 Сучков, Дмитрий Яковлевич (1930—2007)  — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Сучков, Иван Афанасьевич (1923—1981) — советский лётчик-ас.
 Сучков, Никита Александрович (1996) — российский борец.
 Сучков, Павел Александрович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Сучков, Федот Федотович (1915—1991) — скульптор и поэт.
 Сучков, Фёдор Фёдорович (1899—1937) — советский учёный-радиотехник, директор МНИИРЭ «Альтаир».

Сучкова 
 Сучкова, Ната (род. 1976) — российская поэтесса.

Топоним 
 Сучков — прежнее название посёлка Запрудный в Обливском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Сучковская — река в Пермском крае России, приток Косы

Примечания